Excelsior, parola latina diffusa nel mondo anglosassone con l'accezione de "il migliore dei migliori", è usata in innumerevoli campi.

Cinema 
 Excelsior! – cortometraggio francese del 1901
 Excelsior – cortometraggio del 1913 diretto da Luca Comerio
 Grand Hotel Excelsior – film del 1982 diretto da Castellano e Pipolo

Cucina 
 Excelsior – dessert tipicamente siciliano, composto da due biscotti al burro inframmezzati da ripieno alle mandorle, parzialmente ricoperto di cioccolato

Danza 
 Ballo Excelsior – balletto di Luigi Manzotti

Editoria 
 Excelsior – rivista erotica italiana
 Excélsior – quotidiano messicano

Edifici 
 Excelsior Palace  – albergo di Palermo
 Hotel Excelsior – albergo di Roma
 Hotel Excelsior – albergo del Lido di Venezia
 Teatro Excelsior – teatro e cinema di Empoli
 Terme Excelsior – stabilimento termale di Montecatini Terme

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Excelsior – township della Contea di Kalkaska, Michigan
 Excelsior – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Excelsior – città della Contea di Sauk, Wisconsin
 Excelsior – comunità non incorporata della Contea di Richland, Wisconsin
 Excelsior Springs – città del Missouri
 Excelsior Estates – villaggio del Missouri
 Sudafrica
 Excelsior – città della Municipalità locale di Mantsopa

Letteratura 
 Excelsior – poema di Henry Wadsworth Longfellow del 1841
 Excelsior – racconto di P. G. Wodehouse pubblicato nella raccolta Non c'è da preoccuparsi (Nothing Serious) nel 1950

Musica 
 Excelsior – Fabbrica di strumenti musicali nata a New York e trasferitasi a Castelfidardo che produce fisarmoniche

Sport 
 Excelsior Athlétic Club de Roubaix – società calcistica francese
 Excelsior Boxe Marcianise – società pugilistica italiana
 Excelsior Rotterdam – società calcistica olandese
 Excelsior Stadium – stadio di Airdrie (Regno Unito)
 Excelsior-Oltenia Craiova (1915) – società calcistica romena
 Excelsior Milano (1930-1933) – squadra di hockey su ghiaccio italiana
 Royal Excelsior Mouscron (1964-2009) – società calcistica belga
 Royal Excelsior Virton – società calcistica belga

Trasporti 
 Excelsior – traghetto della Grandi Navi Veloci
 Excelsior Motor – casa motociclistica britannica

Videogiochi 
 Excelsior – videogioco arcade prodotto dalla Playmark nel 1995

Altro 
 Excelsior – problema di scacchi composto da Samuel Loyd
 Excelsior-Thévenot P2 – bomba a mano difensiva francese, prodotta durante la prima guerra mondiale
 A33 Excelsior – carro armato pesante sperimentale britannico
 Progetto Excelsior – serie di salti con paracadute
 Rede Excelsior – emittente televisiva brasiliana
 Excelsior! – espressione latina